1959-ben kettő Copa América (Dél-amerikai Válogatottak Bajnoksága) labdarúgótornát rendeztek:
 1959-es Copa América (Argentína), március 7. és április 4. között.
 1959-es Copa América (Ecuador), december 5. és 25. között.